Почётный гражданин Тбилиси — почётное звание, присваивается гражданам Грузии за особые заслуги перед Тбилиси, за длительное и бессрочное служение в восстановлении страны и за высокое профессиональное мастерство; иностранные граждане могут быть удостоены звания за особые заслуги перед Грузией и Тбилиси.

История 
Было установлено Указом Исполнительного комитета народных депутатов Тбилиси, 26 октября 1979 года. Решением от 21 декабря 1979 года Тбилисский городской совет принял новое положение о звании. Согласно постановлению, звание может быть присвоено государственной или общественной организацией Тбилиси, после предварительной консультации с городской властью Тбилиси.

Присвоение звания, как правило, приурочивается к празднованию «Тбилисоба» в октябре каждого года. Почётному гражданину Тбилиси вручается диплом и другие атрибуты этого звания, обычно — символические ключи от столицы Грузии. Удостоенные звания пользуются различными привилегиями в Тбилиси.

С 1979 по 2008 год это звание получило 169 человек.

Список почётных граждан Тбилиси

1979 год 
 Ладо Гудиашвили — народный художник Грузии, лауреат Государственной премии Грузинской ССР имени Шота Руставели
 Константин Илуридзе — кузнец электровагоностроительного завода
 Акакий Шанидзе — учёный-языковед, академик Академии наук Грузии, член-корреспондент АН СССР
 Шушана Чиковани — заслуженный педагог Грузии

1980 год 
 Ираклий Абашидзе — грузинский поэт и государственный деятель, академик Академии наук Грузии
 Верико Анджапаридзе — актриса, народная артистка СССР
 Николоз Кецховели — грузинский советский учёный-ботаник, писатель и общественный деятель, академик Академии наук Грузинской ССР
 Валериан Челидзе — руководитель бригады строителей 14-го треста объединения «Тбилкалакмшени»,

1981 год 
 Элгуджа Амашукели — народный художник СССР, председатель Союза художников
 Андрия Баланчивадзе — композитор, народный артист СССР
 Владимер Бураковский — кардио-хирург, академик Академии медицинских наук СССР, директор Московского института сердечно-сосудистой хирургии
 Виктор Купрадзе — учёный-математик, академик Академии наук Грузии
 Георгий Куртанидзе — бригадир
 Нино Рамишвили — танцовщица, хореограф, народная артистка СССР 
 Илья Сухишвили — танцор, хореограф, Народный артист СССР

1982 год 
 Виктор Амбарцумян — астрофизик, академик и президент Академии наук Армении, Академик АН СССР 
  — токарь вагоностроительного завода
 Сесилия Такаишвили — народная артистка СССР
 Ираклий Тоидзе — художник-график, народный художник Грузинской ССР
 Карло Каладзе — грузинский советский поэт, писатель и драматург, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР.
 Тенгиз Ментешашвили — секретарь президиума верховного совета СССР
 Нияз Тагизаде-Хаджибеков — советский азербайджанский дирижёр и композитор, народный артист СССР
 Евгений Примаков — советский и российский политический и государственный деятель, директор Института востоковедения Академии наук СССР, академик АН СССР, председатель Правительства Российской Федерации (1998—1999)
 Евгений Харадзе — астроном, президент Академии наук Грузии, академик АН СССР и АН Грузинской ССР
 Уча Джапаридзе — советский грузинский живописец и график, народный художник СССР

1983 год 
  — многодетная мать
 Мераб Бердзенишвили — скульптор, народный художник СССР
 Авлип Зурабишвили — психиатр, академик Академии наук Грузии
 Анна Каландадзе — поэт
 Лев Кулиджанов — кинорежиссёр, первый секретарь Союза кинематографистов СССР, Народный артист СССР
  — народный художник Грузии, главный художник Тбилиси
 Гурам Метонидзе — электромонтажер на предприятии «Элмавалмшени»
 Георгий Товстоногов — главный режиссёр Государственного академического драматического театра Максима Горького
 Георгий Цабадзе — композитор, народный артист Грузии

1984 год 
 Григол Абашидзе — советский грузинский поэт и писатель, академик АН Грузинской ССР
 Василий Бородавка — рабочий завода «Центролит»
 Георгий Данелия — кинорежиссёр, лауреат Государственной премии СССР
 Ираклий Цицишвили — доктор искусствоведения

1985 год 
 Наталья Бурмистрова — актриса Русского государственного драматического театра имени Грибоедова, народная артистка СССР
 Отар Тактакишвили — композитор, народный артист Грузии
 Трифон Ростиашвили — бригадир объединения токарей авиационного завода имени Дмитрова, лауреат грузинской государственной премии
 Шота Кавлашвили — главный архитектор Тбилиси, лауреат Государственной премии Грузинской ССР имени Шота Руставели
 Эдуард Шеварднадзе — министр иностранных дел СССР

1986 год 
 Вахтанг Беридзе — историк искусства, директор Института истории грузинского искусства Академии наук Грузии, академик АН Грузинской ССР
 Георгий Гулия — заслуженный деятель Грузии и Абхазской АР
 Одисей Димитриади — дирижёр, народный артист Грузии
 Михаил Туманишвили — режиссёр, народный артист Грузии
 Нино Панова — рабочая объединения «Крцаниси»
 Вера Кемашвили — бригадир тбилисского комбината «Советская Грузия»
 Симон Хечинашвили — оториноларинголог, директор Тбилисского института врачебного мастерства, академик Академии медицинских наук СССР

1987 год 
 Зураб Анджапаридзе — певец, народный артист Грузии, директор Тбилисской консерватории
 Тина Асатиани — известный армянский физик грузинского происхождения. Заслуженный деятель науки и техники Армянской ССР (1980).
 Рашид Бейбутов — певец, народный артист СССР
 Сергей Дурмишидзе — биохимик, вице-президент Академии наук Грузии, академик
 Кетеван Ломтатидзе — филолог-кавказовед, доктор филологических наук
 Григол Терещенко — передовой работник

1988 год 
 Виктор Гоциридзе — главный специалист управления «Тбилгвирабмшени», лауреат Государственной премии СССР
 Александр Даташвили — бригадир
 Мариам Лордкипанидзе — историк, член-корреспондент Академии наук Грузинской ССР, заведующий кафедрой истории ТГУ
 Борис Паичадзе — футболист, заслуженный мастер спорта СССР
 Мелор Стуруа — журналист, обозреватель газеты «Известия»
 Медея Джапаридзе — актёр Театра имени Коте Марджанишвили

1995 год 
 Нани Брегвадзе — эстрадная певица, народная артистка СССР
 Валериан Гугунава  — ветеран войны
 Мурман Лебанидзе — поэт, лауреат Государственной премии имени Шота Руставели
  — врач

1996 год 
 Георгий Батиашвили — архитектор, один из авторов восстановления-регенерации Старого Тбилиси, профессор
 Бидзина Квернадзе — композитор
 Григол Лордкипанидзе — режиссёр, председатель Союза театров Грузии
 Коте Махарадзе — актёр, народный артист Грузии
 Нурсултан Назарбаев — президент Казахстана
 Анатолий Собчак — бывший мэр Санкт-Петербурга, политический и общественный деятель
 Роберт Стуруа — режиссёр, художественный руководитель Государственного академического театра имени Шота Руставели
 Джансуг Чарквиани — поэт, лауреат государственной премии имени Шота Руставели, редактор журнала «Дроша»
  — Почётный главный инженер «Тбилисского городопроекта»
 Акакий Дзидзигури — директор Грузинской национальной библиотеки, заслуженный деятель искусства

1997 год 
 Аскар Акаев — президент Киргизии
  — заслуженный инженер Грузии
 Вахтанг Таблиашвили — режиссёр, народный артист Грузии
 Рамаз Чхиквадзе — актёр, народный артист Грузии
 Софико Чиаурели — актриса, народный артист Грузии
 Отар Джапаридзе — археолог, академик Академии наук Грузии

1998 год 
 Андрия Апакидзе — историк, археолог, вице-президент Грузинской академии наук, академик
  — председатель Национального олимпийского комитета Грузии
 — кинодраматург
 Фридон Тодуа — врач, директор диагностического центра
 Вахтанг Кикабидзе — эстрадный певец, актёр
 Роберт Кочарян — президент Армении
 — скульптор, народный художник Грузии
 Вахтанг Мосидзе — физиолог, директор Института физиологии имени И. Бериташвили
 Биньямин Нетаньяху — премьер-министра Израиля
 Мстислав Ростропович — музыкант, виолончелист
 — актёр, народный артист Грузии
 — поэт
 Константин Церетели — востоковед, академик академии наук

1999 год 
 Важа Азарашвили — композитор, председатель Союза композиторов
 Вахтанг Балавадзе — спортсмен, двукратный чемпион мира в вольной борьбе
 Леонид Бокерия — хирург, академик Российской академии наук, директор Московского центра сердечно-сосудистой хирургии
 — художник, лауреат Государственной премии Грузинской ССР имени Шота Руставели
 Гурам Лордкипанидзе — актёр, народный артист Грузии
 Роин Метревели — историк, академик Грузинской академии наук, ректор Тбилисского государственного университета
 — поэт, директор Музея грузинской литературы имени Георгия Леонидзе
 Константинос Степанополус — президент Греции
  — народный артист Грузии, директор «Грузинского национального балета»
 — педиатр, профессор
 Фридон Халваши — поэт, лауреат Государственной премии Грузинской ССР имени Шота Руставели

2000 год 
 Тамаз Гамкрелидзе — языковед, академик Академии наук Грузии, директор Института востоковедения имени Г. Церетели
 Нонна Гаприндашвили — шахматистка, пятикратная чемпионка мира, сопрезидент Федерации шахмат Грузии
 Пантико Тордия — генеральный директор ООО «Тбилавиамшени»
  — народный художник Грузии, лауреат государственной премии имени Шота Руставели
 Кавкасидзе Амиран — врач, вице-президент общества «Тбилисели»
  — доктор медицинских наук, профессор
   — историк, профессор, директор Грузинского музея искусств имени Ш. Амиранашвили
  — танцор, народный артист Грузии

2001 год 
 —   живописец, сценограф, народный художник Грузии, лауреат государственной премии СССР
 Чабуа Амиреджиби — писатель, лауреат Государственных премий СССР и имени Шота Руставели
 Паата Бурчуладзе — певец, лауреат Государственной премии имени Шота Руставели
 — учёный в сфере автомобилестроения, генеральный директор государственного военного центра «Дельта»
 — заслуженный экономист Грузии, президент «Банка Грузии»
 Гурам Сагарадзе — актёр, народный артист Грузии, лауреат Государственной премии имени Шота Руставели и Государственной премии СССР
   — скульптор, заслуженный художник Грузии
 Георгий Шхвацабая — скульптор, народный художник Грузии, лауреат Государственной премии Грузии
 Реваз Чхеидзе — кинорежиссёр, народный артист Грузии

2002 год 
 Александр Басилая — композитор
 Тамар Деканосидзе — врач
 — юрист политолог
 — заслуженный деятель искусства
 Зураб Лежава — художник
 Мераб Мерабишвили — скульптор
 — поэт
 Зураб Церетели — художник
 Мзия Джугели — спортсменка
 Медея Чахава — актриса
— художник

2003 год 
 — поэт
 Альберт Тавхелидзе — учёный
 — педагог
 Лев Маркиз — музыкант
 Мураз Мурванидзе — художник
 Гизо Нишнианидзе — поэт
 Мераб Пичхадзе — меценат
 Нодар Кипшидзе — терапевт
 — изобретатель
 — актёр
  — врач
 Рафаэль Чимишкян — спортсмен
 Гурам Сагарадзе — спортсмен
 Леван Тедиашвили — спортсмен
 Давид Цимакуридзе — спортсмен

2004 год 
 — композитор
 — певец
 — мастер   Шарманки
 Джемал Аджиашвили — поэт, переводчик
 Жан Марк Эро — мэр Нанта
 Марк Малкович III — музыкант

2005 год 
 — художник
 Герхард Лаукс — глава геоинформационной и измерительной службы Заарбрюкена
 Виктор Санеев — спортсмен

2006 год 
 —  этнограф, музеевед
 Эргун Атабай (Гурам Коколадзе) — бизнес, благотворитель
 Артём Арутинов — директор 109-й школы, методист по истории

2007 год 
 Гия Канчели — композитор
 — архитектор
 Януш Шевчук — бизнесмен

2008 год 
 Жильбер Альбер — швейцарский ювелир
 Тариел Кутателадзе — архитектор
 —   артист
 Хенри Парис — учёный
 — историк
 Клаус Хипп — предприниматель

2009 год 
 — певец
 Антон Миракишвили — оториноларинголог
 Яси Коасой — ингушский писатель и общественный деятель
 Микаэль Джамаров — бывший мэр Баку
 Вера Цигнадзе — хореограф
 Бесарион Гелдиашвили — архитектор
 Элисо Вирсаладзе — пианист
 Нана Александрия — шахматист
   — сын Ноя Жордания из грузинской диаспоры Франции
 — композитор
 Лейла Абашидзе — актриса
 — композитор
 — доктор медицины.
 — композитор
 Микаил Джаббаров — министр экономики Азербайджанской Республики.

2010 год 
 Пол Кумер — Представитель Инсбрука
 Автандил Квезерели-Копадзе — доктор медицинских наук
 — архитектор, искусствовед
 Манаба Магомедова — советский художник по металлу, Дагестан
 Алексей Фадеечев — российский публичный артист, танцор, хореограф
 — композитор
 Мераб Сарре — профессор
 — заслуженный артист Грузии
Теймураз Циклаури — заслуженный артист Грузии
 — Переводчик
 Темур Чхеидзе — директор грузинского общественного художника
 Гиви Берикашвили — заслуженный артист Грузии
 —  Театральный эксперт

2011 год 
 Йована — греческая певица
 Олег Басилашвили — актёр
 —   танцор, хореограф, 
 — солист ансамбля «Иверия»
  — композитор
 Моисей Мдинарадзе — ветеран Великой Отечественной войны
 — композитор
 Шота Хецуриани — доктор медицинских наук
Леван Алексидзе — доктор юридических наук
 Иосеб Нанобашвили — хирург, работающий в Вене
 — певец
 Майя Чибурданидзе — шахматист
 — филолог, работающий во Франкфурте
 Кеннет Уокер — президент Университета Атлантиды
 Хаол Дель Бьянко — член фонда «Ромуладо дель Бьянко»
 Салих Гуртуев — балкарский поэт.

2012 год 
 Цисана Татишвили — оперная певица
 — спорткомментатор, основатель радио «Джако»
 Бидзина Мургулиа — общественный деятель, академик
 Михаил Давыдов — российский учёный, хирург-онколог, профессор. Директор Российского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина (РОНЦ) (2001—2017), академик (с 2004 года) и президент (в 2006—2011 годах) Российской академии медицинских наук, академик РАН (с 2003 года).
   — композитор
 Шахин Приф-Оглы Мовсумов — инвестор жилого комплекса «Дирси».

2013 год 
 Тамаз Чиладзе — писатель
 Амиран Шаликашвили — актёр, основатель театра пантомимы
 Мзия Надирадзе — руководитель Мемориального музея Ильи Чавчавадзе
 Циала Калмахелидзе — библиотекарь
 — художник
 Рамин Микаберидзе — певец
 Темур Квителишвили — музыкант
 — геофизик
 Георгий Челидзе — композитор
 Теймураз Бабунашвили — ученый-экономист
 — музыкант
 Нугзар Шариа — журналист, актриса
 — предприниматель
 Тенгиз Долидзе — сотрудник Тбилисского митрополита
 Анзор Тархашвили — водитель автобуса
Гела Чарквиани — дипломат
 — архиепископ Евангельской баптистской церкви Грузии
 Малогзата Госьевска (Малгожата Госьевска) — политический деятель Польши, председатель парламентской группы Грузии-Польши.

2014 год 
 Ламара Абашмадзе — автор проектов Metro Station
 Анзор Эркомаишвили — композитор, дирижёр-хоровик
— композитор
 Кахи Кавсадзе — актёр
 Бачана Брегвадзе — философ, переводчик и писатель
 — офтальмолог, доктор медицинских наук
  — певец, член ансамбля «Грузинские голоса»
 Гиви Гамбашидзе — археолог, Дэвид Базов, директор Музея еврейской истории Грузии
 — американский дипломат, посол США в Грузии
 Юваль Фукс — посол Израиля в Грузии.

2015 год 
 — танцовщик
Полад Бюль-бюль оглы — певец, Азербайджанская Республика
 Кетеван Долидзе — режиссёр
 — писатель
 — доктор
 Александр Корсантия — пианист
 — архитектор
 Мзекала Шанидзе — учёная
 — переводчик
 Георгий Шенгелая — режиссёр
 — художник
Церемония награждения состоялась во дворе Национального музея в рамках празднования «Тбилисоба». Мэр столицы наградил почётных граждан дипломами и символическими ключами от города. Символический ключ вместе с почётными жителями Тбилиси также получили грузинские регбисты национальной сборной. Вице-мэр Лаша Абашидзе наградил игроков «Лелос» специальными значками «успешного спортсмена года».

2016 год 
 Лали Бадурашвили — актриса
 Резо Габриадзе — художник, писатель, театр и режиссёр
 — лобби и певец
 — художник
 Лиана Исакадзе — скрипач и дирижёр
 Георгий Квеситадзе — академик
 Нодар Мгалоблишвили — Актёр
 — врач
 — танцовщик и хореограф
 — актриса
 Александр Чивадзе — ветеран футболиста
 Леван Чачиашвили — врач
 — бывший художественный руководитель ансамбля «Эрисиони»

2017 год 
 — баритон
 Тамаз Ткемаладзе — Публицист
— невролог
 Александр Метревели — бывший теннисист
 Йоханнес Хан — еврокомиссар
 Мераб Тавадзе — актёр и режиссёр
 — врач
 Демико Лоладзе — фотожурналист и писатель
 Этер Кемертелидзе — учёный-химик
 Заяра Даварашвили — историк и преподаватель иврита
 — композитор
 Тамаз Курашвили — музыкант
 Заза Пачулия — баскетболист

2018 год 
 Кэти Мелуа — музыкант
 Михаил Барышников — американский танцовщик и хореограф
 Лана Гогоберидзе — режиссёр
 Элгуджа Медзмариашвили — генерал-майор, генеральный конструктор первого грузинского космического объекта
 Гюлли Чохели — джазовый исполнитель
 — танцор ансамбля «Сухишвили»
 — основатель Биг-бэнда Тбилисской мэрии
 — историк архитектуры
  — врач, онколог
 Нодар Церцвадзе — исследователь гидрогеологии
  — врач, УЗИ-врач, председатель Тбилисского городского совета (1998-2002)
  — писатель, поэт, журналист
  — еврейский дипломат, сопредседатель Всемирного еврейского конгресса Грузии
 Вахтанг Кахидзе — композитор и дирижёр
 Николоз Рачвели — дирижёр, композитор и пианист

2019 год 
 Гёзал Думоев — дворник «Тбилсервис группы»
 Гиви Мамулашвили — мастер наружного освещения в «Тбилсервис группы»
 Автандил Кобахидзе — работник службы тоннелей Тбилисского метрополитена
 Валериан Метаплишвили — водитель автобуса № 1 Транспортной компании Тбилиси
 Рогнета Кучава — библиотекарь
 Мея Мегрелишвили — педагог музыки 27-го детского сада
 Нико Лекишвили — бывший мэр Тбилиси

2020 год 
 Гурам Дочанашвили — писатель-сатирик
 Амиран Гамкрелидзе — директор Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья
  — заместитель главы Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии
 Марина Энделадзе — заведующая отделением Центра инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической иммунологии
  — генеральный директор Центра инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической иммунологии
 Марина Эзугбая — медицинский директор Центра инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической иммунологии
  — директор Тбилисской республиканской больницы
  — директор Первой университетской клиники Тбилисского государственного медицинского университета
  — заведующая кафедрой инфекционных заболеваний Тбилисского государственного медицинского университета
  — директор клиники имени академика Вахтанга Бочоришвили

2021 год 
Рисмаг Гордезиани — советский и грузинский филолог
  — театровед и журналист
Давид Мусхелишвили  — советский и грузинский историк, доктор исторических наук 
  — врач-уролог
   — врач-педиатр
  — врач-эндокринолог
  — фотограф, трехкратный чемпион по боксу и заслуженный мастер спорта 
  Лили  Кинцурашвили  — главный специалист службы управления персоналом городской клининговой службы 
  Элгуджа Бурдули —  советский и грузинский киноактёр 
   — физик, доктор физико-математических наук, признанный ученый ведущих стран мира в области атомной энергетики 
 Инга  Джибути   — специалист по языку и литературе, терминолог, соучредитель Ассоциации терминологов Грузии 
  —  писатель, поэт и исследователь 
  Гиви  Гамбашидзе — слесарь по профессии, в разное время работавший слесарем   в Тбилисском метрополитене

2022 год 
 Шалва Амонашвили — учёный, педагог, психолог
 Реваз Асатиани — инженер-строитель
 Тенгиз Арчвадзе — актёр
  — политик, журналист
 Гурам Бекая — физиолог, учёный
 Демна Гвасалия — дизайнер
 Майя Готуа — аллерголог, иммунолог
  — архитектор, педагог
  — журналист, фотограф
 Лаура Иашвили — музыкант, пианист
 Мераб Кокочашвили — кинорежиссёр, педагог
  — композитор
  — французская пианистка
  — адвокат
  — актёр
 Эльдар Шенгелая — режиссёр
  — переводчик, поэт
  — инженер, учёный
  — поэт, писатель, переводчик
 Гасан Гасанов — азербайджанский дипломат

Примечания

Ссылки 
 Почётные Тбилисцы // Официальный сайт города Тбилиси
  Почётные граждане Тбилиси 
 Почётные граждане Тбилиси 

Тбилиси